Zandschani bezeichnet folgende Persönlichkeiten:

 Abbas-Ali Amid Zandschani
 Abu Abdullah Zandschani
 Babak Sandschani